Список серий американского телесериала «Кости». Сериал выходит на телеканале Fox с 13 сентября 2005 года.

Сериал посвящён раскрытию преступлений, которые расследует специальный агент ФБР Сили Бут с помощью команды антропологов из Джефферсоновского института (аллюзия на Смитсоновский институт) под руководством доктора Темперанс «Кости» Бреннан. Доктор Бреннан и её команда, как правило, получают дела, где от тела убитого остались только кости либо же сгнившие останки. Но давно умершие жертвы не единственное, с чем придется столкнуться Бреннан, Буту и их команде, раскрывая преступления, они часто сталкиваются с взяточничеством, коррупцией и местной разрозненностью.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #2F4F2F;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 1 (2005-06)|1]]
 |22
 |13 сентября 2005
 |17 мая 2006
|-
 |style="background: #333333;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 2 (2006-07)|2]]
 |21
 |30 августа 2006
 |16 мая 2007
|-
 |style="background: #d3942d;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 3 (2007-08)|3]]
 |15
 |25 сентября 2007
 |19 мая 2008
|-
 |style="background: #26466D;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 4 (2008-09)|4]]
 |26
 |3 сентября 2008
 |14 мая 2009
|-
 |style="background: #8E2323;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 5 (2009-10)|5]]
 |22
 |17 сентября 2009
 |20 мая 2010
|-
 |style="background: #72b3c5;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 6 (2010-11)|6]]
 |23
 |23 сентября 2010
 |19 мая 2011
|-
 |style="background: #663333;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 7 (2011-12)|7]]
 |13
 |3 ноября 2011
 |14 мая 2012
|-
 |style="background:#999999;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 8 (2012-13)|8]]
 |24
 |17 сентября 2012
 |29 апреля 2013
|-
 |style="background:#744803;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 9 (2013-14)|9]]
 |24
 |16 сентября 2013
 |19 мая 2014
|-
 |style="background: #ECE6D6;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 10 (2014-15)|10]]
 | 22
 | 25 сентября 2014
 | 11 июня 2015
|-
 | scope="row" style="background: #3F4342;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 11 (2015-16)|11]]
 | 22
 | 1 октября 2015
 | 21 июля 2016
|-
 | scope="row" style="background: #E47B19;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «Кости»#Сезон 12 (2017)|12]]
 | 12
 | 3 января 2017 
 | 28 марта 2017
|}

Список серий

Сезон 1 (2005-06)

Сезон 2 (2006-07)

Сезон 3 (2007-08)

Сезон 4 (2008-09)

Сезон 5 (2009-10)

Сезон 6 (2010-11)

Сезон 7 (2011-12)

Сезон 8 (2012-13)

Сезон 9 (2013-14)

Сезон 10 (2014-15)

Сезон 11 (2015-16)

Сезон 12 (2017)

Примечания

Ссылки 
 Описание эпизодов телесериала «Кости» на Fox.com